Immunité diplomatique peut désigner :
 immunité diplomatique, une notion juridique ;
 Immunité diplomatique (Diplomatic Immunity), une nouvelle de Robert Sheckley, publiée en .
 Immunité diplomatique (Diplomatic Immunity), un film américain réalisé par Peter Maris en 1991.
 Immunité diplomatique (Diplomatic Immunity), un roman de Lois McMaster Bujold publié en 2003.

Voir aussi 
 
 Diplomatique